Schwimmer:
 David (Lawrence) Schwimmer
 Lacey Schwimmer(-Mae)
 Rusty Schwimmer
 Walter Schwimmer